La Palmyre du Nord est :
 un surnom de Saint-Pétersbourg ;
 un prix littéraire russe décerné de 1994 à 2002 ;
 un train russe reliant Saint-Pétersbourg à Adler ;
 une marque de cigarettes datant de l'époque soviétique.